Diamantborsteltje
 Eikenborsteltje